Сюрга - многозначный топоним:
 Сюрга (Сюргу) — историко-географическая область во Внутригорном Дагестане, населённая даргинцами.
 Сюрга (Сюрьга) — деревня в составе г. Кондопога Республики Карелия.